Billboard (englisch für „Plakattafel, Anschlagbrett“) steht für:

 Billboard, für Werbung im öffentlichen Raum genutzte senkrechte Wandfläche, siehe Plakatwand
 Billboard (Magazin), US-amerikanisches Musikmagazin mit regelmäßigen Chartlisten
 Billboard (3D-Grafik), texturierte Rechtecke
 The Billboard, Berg in der Antarktis

Siehe auch: